Auge (filha de Aleu) — mitologia grega
Augé
Auge (Creuse)
Auge (Ardenas)

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de topônimos